Primitive Love () — девятый студийный и второй англоязычный альбом американской латин-группы Miami Sound Machine, выпущенный в августе 1985 году на лейбле Epic.

Об альбоме 
Этот альбом стал продолжением предыдущих релизов группы во всех смыслах: в музыке, ритмах и вокале Глории Эстефан. Предыдущие релизы Miami Sound Machine не смогли добиться большого успеха. Тем не менее, с выпуском Primitive Love в 1985 году, их отличительное звучание, наконец, было замечено более широкой аудиторией, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.

Коммерческий приём 
С данным альбомом группа впервые появилась в американском альбомном чарте Billboard 200, достигнув двадцать третьей позиции. В годовом итоговом альбомном чарте Billboard за 1986 год пластинка заняла десятое место.

Три сингла с этого альбома попали в топ-10 чарта Billboard Hot 100: «Conga» достиг десятой строчки; «Bad Boy» — восьмой; «Words Get In The Way» — пятой, а «Falling In Love (Uh-Oh)» — двадцать пятой.

К 1989 году продажи альбома превысили шесть миллионов проданных копий по всему миру.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1985 года
Альбомы Miami Sound Machine
Альбомы Epic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США